Sixiang (kinesiska: 司巷, 司巷乡) är en socken i Kina. Den ligger i provinsen Anhui, i den östra delen av landet, omkring 130 kilometer nordost om provinshuvudstaden Hefei. Sixiang ligger vid sjön Huayuan Hu.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Indelningar i Anhui
WP:Projekt Kina